La famiglia – dipinto di Egon Schiele
La famiglia – film diretto da Ettore Scola (1987)
La famiglia – film diretto da Nicky Ranieri (1998)
La Famiglia – gruppo rap italiano